Љано Енмедио има више значења:

 Љано Енмедио (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Енмедио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику